Ernst Ludwig von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

* Ernst Ludwig von Gemmingen (Politiker, 1685) (1685–1743), deutscher Politiker, Regierungspräsident in Hessen
 Ernst Ludwig von Gemmingen (Politiker, 1818) (1818–1880), deutscher Gutsherr und Politiker, MdL Baden